Bussières je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Bussières (Côte-d'Or) – obec v departementu Côte-d'Or
 Bussières (Loire) – obec v departementu Loire
 Bussières (Puy-de-Dôme) – obec v departementu Puy-de-Dôme
 Bussières (Haute-Saône) – obec v departementu Haute-Saône
 Bussières (Saône-et-Loire) – obec v departementu Saône-et-Loire
 Bussières (Seine-et-Marne) – obec v departementu Seine-et-Marne
 Bussières (Yonne) – obec v departementu Yonne
 Bussières-et-Pruns – obec v departementu Puy-de-Dôme
 Chambley-Bussières – obec v departementu Meurthe-et-Moselle

Externí odkazy